La edición 60.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 15 y el 28 de mayo de 1961 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 81 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 78 tenistas

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso  por el español Manuel Santana  logrando así el primero de sus dos triunfos en París al imponerse en la final al italiano Nicola Pietrangeli convirtiéndose así en el primer tenista español en lograr el título en Roland Garros.

En la competición individual femenina la victoria fue para la británica Ann Haydon-Jones que lograba también el primero de sus dos triunfos en Roland Garros al imponerse a la mexicana Yola Ramírez.

En esta edición debutó en el torneo la tenista australiana Margaret Smith Court que lograría alzarse con el título en las ediciones de 1962, 1964, 1969, 1970 y 
1973.

Palmarés

Cabezas de serie

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual femenino

Torneo dobles femenino

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1961